«Там, где жаворонок поёт» (, ) — оперетта в трёх актах австро-венгерского композитора Франца Легара. Авторы либретто: Альфред Вильнер, Хайнц Райхерт. Основой либретто послужила пьеса Шарлотты Бирх-Пфайффер «Деревня и город» (Dorf und Stadt), действие которой было перенесено в Венгрию. Впервые оперетта была поставлена 1 февраля 1918 года в будапештском театре «Королевская опера» (Király-Szinhaz), 27 марта того же года состоялась венская премьера в театре Ан дер Вин. В обоих постановках дирижировал сам Легар, и оба спектакля имели огромный успех.

В России оперетту впервые поставил петроградский Малый оперный театр в 1923 году.

Это произведение продолжало серию произведений Легара, которые он назвал «романтическими опереттами». Написанная для венгерской сцены, она является по музыкальному стилю «самой венгерской» из оперетт Легара.

В 1936 году оперетта была экранизирована, режиссёр Карел Ламач.

Основные действующие лица

Сюжет 
У деревенской девушки Маргит есть жених, но любит она заезжего художника Шандора и уезжает с ним в Будапешт. Там Шандор встречает свою прежнюю возлюбленную Вильму, вновь увлекается ею, и Маргит возвращается в деревню к верному жениху.

Музыкальные номера 

 Vorspiel
 Es rötelf im Laube
 Die Sommerfrischler sind fort
 Was geh'n mich an die Leute
 Durch die weiten Felder
 Hallo, Großvater
 Wo die Lerche singt
 Ja, ist's möglich
 Ein Hauch wie von Blüten
 Mein Kavalier hat mich im Stich gelassen
 Bitte, nehmen's doch Platz
 Heute morgen, Gnädigste
 Koreinen gradewegs vom Schnitt
 Jetzt wird der Wein gutschmecken
 Wie von Ferne ruft
 Und Margit folgte dem Maler
 Ich, Du, Er, Wir, Ihr und Sie
 Margit, bist lustig und tanzt
 Bin ich erst ein großer Mann
 Es scheint, es hat geklopft
 Pali, sagt' mir einst die Mutter
 Kommen Sie nur, Margit
 Ah, diese herrlichen Rosen
 Gottseidank
 Du wilder Teufel
 Entr'act - Walzer
 Wieder einige Monate spates
 Im Ernst, in dieser Umgebung
 Großvater, Großvater
 Da schau, Boresa

Радиомонтаж в СССР 
В 1950 году появился радиомонтаж оперетты в исполнении солистов Всесоюзного Радио. Русский текст: С. Б. Болотина и Т, С. Сикорской.

Исполнители:
 Маргит ("Жаворонок") — Капитолина Рачевская, сопрано
 Сандор, художник — Леонид Неверов, тенор
 Вильма — Клавдия Константинова, сопрано
 Арпад. приятель Сандора — Павел Понтрягин, тенор
 Пали, дед Маргит — Николай Бутягин, баритон
 Янош, жених Маргит — Дмитрий Тархов, тенор
 Ведущий — Петрейков
Хор и оркестр Всесоюзного Радио. Дирижёр - Самуил Самосуд

Литература

Ссылки 
 Wo die Lerche singt (Where the Lark Sings)

Примечания 

Оперетты на немецком языке
Оперетты Франца Легара
Музыкальные произведения 1918 года